Morgan é o nome de diversos condados dos Estados Unidos, nove dos quais receberam o seu nome em homenagem a Daniel Morgan (1736–1802), herói da Guerra de Independência dos Estados Unidos, comandante das tropas que esmagaram a Rebelião do Whiskey e membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos pela Virgínia (o condado de Morgan no Colorado foi nomeado em homenagem ao coronel Christopher A. Morgan e o condado de Morgan no Utah em homenagem a Jedediah Morgan Grant, pai de Heber J. Grant):
 Condado de Morgan (Alabama)
 Condado de Morgan (Colorado)
 Condado de Morgan (Geórgia)
 Condado de Morgan (Illinois)
 Condado de Morgan (Indiana)
 Condado de Morgan (Kentucky)
 Condado de Morgan (Missouri)
 Condado de Morgan (Ohio)
 Condado de Morgan (Tennessee)
 Condado de Morgan (Utah)
 Condado de Morgan (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos